Чемпионат Венгрии по футболу 1998/1999 проходил с 24 июля 1998 года по 16 июня 1999 года. Победу в чемпионате в 21-й раз в своей истории одержал клуб «МТК».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Тисакечке», «Бекешчаба» и «Штадлер», занявшие 15-е, 17-е и 18-е места. Лигу пополнили клубы «Ньиредьхаза», «Дунаферр» и «Керулет».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

1998/1999
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1998 году
Спорт в Венгрии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999